Mabel Martina de Orange-Nassau (nacida Los y más tarde Wisse Smit; Pijnacker, Países Bajos, 11 de agosto de 1968) es la viuda del príncipe Friso de Orange-Nassau, por lo que asume el título de princesa de los Países Bajos, condesa de Orange-Nassau y señora, posteriormente viuda de Amsberg. Se casó con el príncipe en el año 2004 y tuvieron dos hijas: las condesas Launa y Zaria de Orange-Nassau. Es también familiar del monarca neerlandés, ya que es cuñada de los actuales reyes de los Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima. Es economista de profesión.

Biografía

Hija de Henrik Cornelis Los y de Florence Malde Gijsberdina Kooman. Inicialmente su nombre fue Mabel Martine Los, al igual que el de su hermana Nicoline. Posteriormente, ya viuda, su madre contrajo de nuevo matrimonio con Peter Wisse Smit, y su nombre pasó a ser Mabel Martine Wisse Smit. Tiene una hermana de padre y madre, Nicoline (n. 1970), y otra hermana del segundo matrimonio de su madre, Eveline (n. 1982).

Trabajó como directora del Open Society Institute, en Bruselas, la ciudad donde residía y, también, ha ejercido de prestigiosa conferenciante. Con frecuencia, participaba en debates políticos sobre Europa Oriental y pertenecía a asociaciones como Press Now y War Child.

Se casó en la iglesia vieja de Delft el 24 de abril de 2004, sin consentimiento del Gobierno ni del Parlamento, por lo que su esposo Friso tuvo que renunciar sus derechos dinásticos al trono. El entonces primer ministro, Jan Peter Balkenende, dijo que no podía respaldar el matrimonio después que ella admitiera que había mantenido una relación con el gánster Klaas Bruinsma.

En su matrimonio ha tenido dos hijas, las condesas Luana y Zaria. Su lugar de residencia está en Londres, Inglaterra.

El 17 de febrero de 2012 su esposo sufrió un accidente de esquí mientras estaba de vacaciones en Lech (Austria), en la que quedó en estado comatoso. El 17 de febrero de 2013, el príncipe Friso de Orange-Nassau cumplió un año después de que cayera en estado comatoso con pocas esperanzas de que se volviera a recuperar. 

Asistió a la investidura y cena de gala previa del rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos en la que se la pudo apreciar un poco más animada que en los meses anteriores.

En el verano de 2013 el príncipe Friso fue trasladado al Palacio Huis ten Bosch de La Haya, Países Bajos, debido a que en Inglaterra no obtuvo la recuperación que se esperaba.

Finalmente, el príncipe Friso falleció el 12 de agosto de 2013 en el palacio Huis ten Boch, según informó un comunicado el servicio de prensa de la casa real.

La princesa Mabel perdió a dos amigos, Joep Lange y Jacqueline van Tongeren, en el Vuelo 17 de Malaysia Airlines.

Títulos y tratamientos 
 11 de agosto de 1968 - 1984: Señorita Mabel Martine Los
 1984-  24 de abril de 2004: Señorita Mabel Martine Wisse Smit.
 24 de abril de 2004 - 12 de agosto de 2013: Su Alteza Real la princesa Mabel Martina de Orange-Nassau, condesa de Orange-Nassau, señora de Amsberg.
 12 de agosto de 2013 - presente: Su Alteza Real la princesa Mabel Martina de Orange-Nassau, condesa de Orange-Nassau, viuda de Amsberg.

Distinciones honoríficas 
  Medalla de la Coronación del Rey Guillermo Alejandro (Reino de los Países Bajos, 30/04/2013).

Ancestros

Referencias

Casa de Orange-Nassau
Nobles de los Países Bajos